Mongoliet kan syfta på:

 Mongoliet – en stat belägen i det inre av Asien även kallat Yttre Mongoliet
 Mongoliska folkrepubliken – en tidigare kommunistisk enpartistat i Ostasien 1924-1992
 Inre Mongoliet – en autonom region i Folkrepubliken Kina
 Mongolväldet – ett medeltida imperium i Eurasien

Se även
 Mongoliets historia